Cet article est relié à l'univers de JoJo's Bizarre Adventure.

Dans la quatrième partie, on apprend que des personnes peuvent se découvrir un Stand s'ils sont atteints par une des flèches (il y a six flèches en tout, dont cinq furent la propriété d'Enya Gail et une de Diavolo). Ces flèches, si elles percent quelqu'un, lui font révéler un Stand, ou le tue s'il n'est pas assez fort psychologiquement. De plus, si une flèche transperce à nouveau un manieur de Stand, il se découvrira un nouveau pouvoir, en relation avec ses premiers pouvoirs (cf : Another Bites the Dust et Killer Queen).

(Pour voir d'où est tiré le nom de chaque Stand, cliquez sur le nom dudit Stand)

Les six informations, avant la description d'un Stand, correspondent aux capacités du Stand (qualifiées avec les niveaux : A, B, C, D et E, allant du plus fort au plus faible), telles qu'elles sont indiquées dans les fiches, parues dans l'œuvre originale, à savoir :

Puissance / Vitesse / Portée / Endurance / Précision / Potentiel

La Puissance, la Vitesse, l'Endurance et la Précision sont tablées sur une base humaine, un niveau C est donc un niveau humain basique. Les Rayons d'Actions normaux sont situés pour , sont limités à  (très bas) et peuvent aller jusqu'à  (très haut). Quant au potentiel, c'est le potentiel dans le développement du stand. Plus un stand a un potentiel élevé plus il pourra s'améliorer avec le temps.

Crazy Diamond 

Manieur : Josuke Higashikata

A / A / D / B / B / C

Crazy Diamond est un Stand de combat rapproché : rapide, fort, doté de bons réflexes. Il est également capable de « réparer » des objets ou des gens : une table brisée reviendra ainsi à son état premier, des blessures guériront, etc. peu importe si la cible est éparpillée, les morceaux s'envoleront pour la « reconstruire ». Crazy Diamond a toutefois quelques limites : il ne peut ressusciter les morts et ne peut soigner Josuke lui-même. De plus Crazy Diamond marche mal quand Josuke est en colère, ou sujet à une émotion violente. Il est intéressant de remarquer que l'apparence de Crazy Diamond est très proche de celle du The World de Dio Brando.

Star Platinum 
Manieur : Jotaro Kujo

A / A / C / A / A / A

Il a exactement les mêmes capacités que celui de Stardust Crusaders, y comprit la possibilité d'arrêter le temps 2 secondes.

Aqua Necklace 

Manieur : Anjuro « Angelo » Katagiri

C / C / A / A  / C / E

Aqua Necklace est capable de se fondre avec un liquide, quel qu'il soit (même si ce dernier devient gazeux, cela continue de marcher). Généralement, Angelo s'arrange pour que sa cible avale son Stand, pour ensuite le tuer de l'intérieur ou le contrôler.

The Hand 

Manieur : Okuyasu Nijimura

B / B / D / C / C / C

Sa main droite renferme son pouvoir : la possibilité d'amputer n'importe quoi. Concrètement, si The Hand frappe quelque chose, cela créera une zone de vide qui se comblera en recollant immédiatement les deux extrémités; du coup, The Hand peut sans problème trancher quelqu'un d'un coup ! De plus, The Hand peut amputer la distance entre lui et son adversaire, ce qui permet de se rapprocher en un éclair, ne laissant aucune échappatoire (il peut de la même manière attirer à lui des choses ou des gens).

Bad Company 

Manieur : Keicho Nijimura

B / B / C / B / C / C

Stand multiple, Bad Company est une petite armée composée de quarante soldats, sept tanks et quatre hélicoptères. Malgré leur taille de soldats de plomb, ces soldats peuvent sans problème tuer un être humain et sont passés maitre dans l'art de l'embuscade. Les soldats sont équipés de M-16 et de couteaux, les tanks utilisent leur canon, quant aux hélicoptères, ils disposent de missiles, mitrailleuses et roquettes.

Red Hot Chili Pepper 

Manieur : Akira Otoishi

A / A / A / A / C / A

Ce Stand est lié à l'électricité. Il faut d'abord qu'il se charge d'électricité (comme une pile en fait), car il perd peu à peu son potentiel, mais n'a en revanche pas de limite quant à la puissance qu'il peut emmagasiner. Plus il s'est chargé d'électricité, plus il est fort et rapide, ce qui le rend quasi invincible s'il se retrouve capable de consumer les réserves d'une ville. Il est également capable d'électrocuter les gens qu'il enserre et peut même les transformer en énergie pure, pour pouvoir les transporter à travers des câbles, ce qui les tuent immédiatement.

The Lock 

Manieur : Tamami Kobayashi

E / E / A / A / E / E

Pour l'activer, Kobayashi doit d'abord instiller un peu de remords chez sa victime, ensuite, un énorme cadenas se fixera sur la personne. Le poids du cadenas, dépend du remords de la victime. Kobayashi peut augmenter à volonté le poids, pouvant jusqu'à pousser la victime au suicide. Néanmoins, si la victime arrive à se débarrasser de ses remords, le cadenas disparaîtra et le Stand est alors impuissant.

Echoes 

Manieur : Koichi Hirose

Ce Stand très particulier existe en trois formes différentes, nommées Act 1, Act 2 et Act 3. Au départ, Echoes à l'apparence d'un œuf, qui finit par s'ouvrir et laisse émerger Act 1, quand Koichi se retrouve pour la première fois en danger. Après cela, il peut utiliser Act 1 immédiatement bien sur, pour Act 2 et Act 3, ils se révèleront plus tard quand Koichi se retrouvera à nouveau en danger. Koichi peut utiliser indépendamment chacun des trois Act, mais pas plusieurs en même temps.

(Echoes est un clin d'œil à Dragon Ball Z, qui sortait alors au même moment dans le même magazine que JoJo's Bizarre Adventure. Echoes est un clin d'œil à Cell alors que Koichi est clairement un clin d'œil à Son Gohan)

Act 1 
E / E / B / B / C / A

Il possède un très grand rayon d'action et est capable de générer des sons particulier. En écrivant une onomatopée, Act 1 peut la faire se répéter autant de fois qu'il le désire. Il peut également faire entendre des phrases. Cela sert entre autres à rendre une personne folle (ou tout du moins à le déconcentrer) en faisant répéter à l'infini un mot qu'Act 1 a écrit sur lui (du coup, c'est impossible de ne pas entendre le son).

Act 2 
C / D / B / B / C / A

Dans la même veine que son prédécesseur, Act 2 peut placer des onomatopées qui créeront l'effet associé. Par exemple, en écrivant Whoosh, cela créera une bourrasque; dans le même genre, si Act 2 écrit brûlure et que quelqu'un le touche, il se brulera. Cela laisse donc infiniment plus de possibilités qu'Act 1. Comme le précédent, Act 2 est si faible qu'il n'est réellement d'aucune utilité dans un combat jouant sur la force.

Act 3 
B / B / C / B / C / A

Act 3 possède un plus petit rayon d'action et est le seul des trois à ne pas pouvoir voler. Act 3 possède le pouvoir d'augmenter la masse des objets ou des gens, ce qui les ralentit. Son rayon d'action est faible, mais il est rapide et puissant. Plus Koichi est près de l'ennemi plus le poids de ce dernier augmente.

Surface 

Manieur : Toshikazu Hazamada

B / B / C / B / C / C

De prime abord, Surface ressemble juste à un pantin de bois, son pouvoir ne s'active vraiment que quand quelqu'un le touche. À ce moment-là, Surface prendra l'apparence de la personne qui vient de le toucher. Ensuite, tout mouvement fait par Surface devra être fait par la personne, comme le reflet d'un miroir. La ressemblance entre Surface et la personne est parfaite, même la voix correspond, seule une marque en forme de vis, placée sur le front, permet de distinguer le Stand de l'original.

Love Deluxe 

Manieuse : Yukako Yamagishi

B / B / C / A / E / B

Ce Stand permet de manipuler les cheveux de son manieur à volonté (même s'ils sont coupés, ils restent contrôlables). Love Deluxe permet également à Yukako de faire grandir ses cheveux; on l'a vue avoir une chevelure capable de remplir une petite maison !

Pearl Jam 

Manieur : Tonio Trussardi

E / C / B / A / E / C

Pearl Jam a d'abord besoin d'être ingéré pour fonctionner, Tonio le cache donc généralement avec la nourriture qu'il prépare (étant cuisinier cela ne lui est guère compliqué). Pearl jam est capable de soigner n'importe quoi, même des défauts héréditaires, osseux, dentaires, rien ne lui résiste. Le côté effrayant de Pearl Jam est qu'il se débarrasse de ce qu'il va soigner (par exemple s'il veut soigner une dent, la mauvaise dent explosera et sera remplacée par une autre qui repoussera instantanément). Du coup, lorsqu'il doit soigner des problèmes liés à l'intérieur d'un corps, cela donne généralement des spectacles assez effrayants, mais finalement, la « victime » de Pearl Jam se sentira mieux que jamais.

Achtung Baby 

Manieuse : Shizuka Joestar

E / E / Aucune / A / E / A

Comme ce n'est qu'un bébé, Shizuka ne maitrise pas du tout son Stand et ne s'en sert que lorsqu'elle se sent en danger. Achtung Baby génère un champ d'énergie, qui rend Shizuka et tout ce qu'elle touche invisible, le rayon d'action s'étend si elle est apeurée, sur un rayon d'un mètre environ.

Heaven's Door 

Manieur : Rohan Kishibe

D / B / B / B / C / A

Heaven's Door a le pouvoir de transformer les gens en livres vivants. Heaven's Door peut se déplacer à la vitesse de la lumière pour ensuite consulter la personne, il peut lire tout son passé et surtout écrire son avenir. En effet, ce Stand, en écrivant quelque chose dans la personne, dictera ses prochaines actions. Il peut par exemple interdire à quelqu'un de l'attaquer en écrivant simplement « tu n'attaqueras pas Kishibe Rohan » et peut même faire faire à des personnes des choses normalement impossibles (comme, ordonner à quelqu'un de s'enfuir à une vitesse de , alors que les plus grands sprinters n'atteignent pas ). Rohan peut arracher des pages d'une personne, ce qui les allège mais leur fait également perdre la mémoire.

Ratt 

Manieurs : Deux Rats Jumeaux

B / C / D / B / E / C

Ratt est un petit tank capable de tirer des dards empoisonnés à grande vitesse. Les dards, s'ils touchent quelque chose ou quelqu'un, le liquéfieront et à cela, rien ne lui résiste. Du coup, une petite demi-douzaine de coups sont largement suffisant pour tuer un être humain.

Harvest 

Manieur : Shigekiyo « Fatty » Yangu

E / B / A / A / E / C

Ce Stand multiple est constitué de cinquante petits êtres, capables de retrouver ce que Shigekiyo leur décrit (cela marche pour tout, y compris les liquides). Harvest permet également à Shigekiyo de pouvoir s'enfuir rapidement en le supportant et en s'envolant. Il dispose d'utilisations quasi infinies, mais il est limité par la stupidité de Fatty.

Killer Queen 

Manieur : Kira Yoshikage

A / B / D / B / B / A

Ce Stand est capable de piéger quelque chose, une fois fait, cette chose explosera ou fera exploser une personne la touchant. Killer Queen n'est pas limité au objets, il peut également piéger une personne et de manière générale, tout ce qu'il peut toucher.

Sheer Heart Attack 
Manieur : Kira Yoshikage

A / C / A / A / E / A

Deuxième bombe de Killer Queen, elle se situe dans son gant gauche. Elle ressemble à un petit tank avec des emblèmes en forme de renard. Ce Stand automatique peut traquer une personne puisqu'elle est dotée d'un rayon illimité. Ce Stand traque l'ennemi grâce à sa chaleur corporelle, mais du coup, si une source de chaleur se manifeste, il ira pour l'attaquer, ce qui le rend versatile. Il semblerait que la cible doit croiser le regard de Sheer Heart Attack pour qu'elle s'active (puisqu'elle répète éternellement « Regarde-moi » à la victime). Si ce Stand est attaqué, c'est la main gauche de Kira qui en sera affectée, puisqu'à la base, il repose dans le gant gauche de Killer Queen. Enfin, même si Sheer Heart Attack est active, Killer Queen peut toujours protéger Kira (même s'il a bien sur perdu momentanément sa capacité à piéger les choses).

Bites The Dust 
Manieur : Kira Yoshikage

B / B / A / A / D / A

La troisième bombe de Killer Queen ressemble à une version miniature. Cette bombe, une fois armée, reste en présence d'une personne qui connait les secrets de Kira (à savoir qu'il est un tueur en série, etc.) et surtout qui n'est pas un manieur de Stand. Si celle-ci parle de Kira à quelqu'un d'autre, si l'interlocuteur comprend par déduction le secret de Kira ou encore, s'il voit Bites the Dust, il mourra par une explosion déclenchée par le Stand et ce de manière absolument instantanée (en fait, Bites the Dust se téléporte dans les yeux des gens qui le voit). De plus, jusqu'à ce que Kira ait trouvé qui la bombe a tué, il laissera la journée de l'explosion se répéter. À part la personne suivie par Bites the Dust, personne ne se rend compte que la journée a recommencé (mais Kira sait qu'elle le peut potentiellement). Même si lors d'une nouvelle journée, la cible ne parle pas à la précédente victime (qu'elle a fait le jour précédent), celle-ci mourra quand même, sans que la journée recommence. À cause de cela, Bites the Dust peut tuer plusieurs personnes et Kira n'a pas à se préoccuper de ses poursuivants, plus personne ne peut découvrir son secret (en fait la seule personne en mesure de déjouer Kira est la cible de Bites the Dust)

Les trois bombes ont le pouvoir de complètement désintégrer leur victime, ne leur laissant aucune chance de survie et surtout aucune trace. Un des principaux défauts de ces Stand est que seule une bombe peut être active. En d'autres termes, si Sheer Heart Attack ou Bites the Dust sont actives, étant des bombes automatiques que Kira ne manipule qu'indirectement, il est complètement sans défense (cela est un peu moins vrai pour Sheer Heart Attack puisque Killer Queen peut toujours se battre). De ce fait, Kira peut en un instant désactiver une bombe qu'il avait armée pour pouvoir redevenir opérationnel.

Cinderella 

Manieuse : Aya Tsuji

D/ C / C / C / A / C

Cinderella est capable de modifier l'apparence de quelqu'un et possède une capacité à mémoriser les visages qui est infaillible. De plus Cinderella peut modifier de façon anecdotique un visage, pour lui donner une sorte d'aura, qui le rendra plus chanceux. Les modifications de Cinderella peuvent être limitées dans le temps.

Atom Heart Father 

Manieur : Yoshihiro Kira (esprit)

E / E / Aucune / A / E / E

Ce Stand n'existe que dans une photographie, du fait que son porteur est mort. Toute personne prit en photo avec Yoshihiro sera comme bloquée dans cette photo et ne pourra pas en sortir (bien qu'il reste dans le monde réel, la photo délimite un cadre dans ledit monde réel que les personnes bloquées ne pourront franchir). De plus, il peut attaquer les gens dans la photo, ce qui blessera réellement les personnes, sans que ceux-ci puissent lui faire la moindre chose. Enfin, si une nouvelle photo est prise de Yoshihiro, cela annulera les effets de la précédente, du coup, si Yoshihiro se retrouve à être le seul sur une photo il perd tout pouvoir.

Boy II Man 

Manieur : Ken Ooyanagi

C / B / B / A / C / C

Ce Stand est capable de voler les Stand des autres. Pour cela, Ken doit tout d'abord défier et battre sa victime à un jeu de pierre-feuille-ciseau, si remporté, Ken gagne le contrôle d'un tiers de la puissance du Stand ennemi. Toutefois, si Ken perd trois fois de suite, il ne peut plus jamais utiliser son pouvoir sur le vainqueur. On ne sait pas si ce Stand fonctionne sur des personnes ne possédant pas de Stand. Il est à noter que généralement, un Stand amputé ne serait-ce que d'un tiers de sa puissance, perdrait la capacité d'utiliser le pouvoir qui le caractérisait, ce uniquement sur Ken.

Earth, Wind and Fire 

Manieur : Nu Mikitakaso Nishi

C / C / N/A / A / C / C

Ce Stand est assez polémique dans l'univers de JoJo's, mais l'auteur a confirmé que ces pouvoirs était bien d'origine Stand donc... Ce Stand permet à son utilisateur de changer de forme, il peut également devenir quelque chose de plus petit qu'un être humain, mais pas plus grand, il peut devenir un objet, mais pas quelque chose de trop compliqué (ordinateur, bombe, etc.). Pour une raison inexpliquée, Mikitakaso ne peut voir les autres Stands, même s'il perçoit plus ou moins les manieurs de Stands en tant que tel. De plus, sans que l'on sache si c'est un effet du Stand ou pas, Mikitakaso ne supporte pas les bruits de sirènes.

Highway Star 

Manieur : Yuuya Fungami

C / B / A / A / E / C

Highway Star possède deux formes : une humanoïde et une où il se démultiplie sous la forme de semelles de pieds. Highway Star est très rapide à la course (atteignant la vitesse-limite de ), il est également capable de créer des illusions (mais apparemment uniquement à l'endroit où Fungami a eu son accident qui a créé l'éveil de ce Stand). Toutefois, le point principal de Highway Star est qu'il est capable de priver son adversaire de ses nutriments et donc de pomper son énergie. Enfin, si nécessaire, Highway Star peut traquer un adversaire automatiquement grâce à son odeur (l'odorat de Fungami est également très développé depuis qu'il a ce Stand, à hauteur de vingt fois plus qu'un odorat humain normal).

Stray Cat 

Manieur : Erba Gatta (chat / plante)

B / E / Dans sa ligne de mire / A / E / C

Après avoir été percé par la flèche, le chat nommé Erba Gatta n'a apparemment pas développé de Stand, mais est pourtant resté en vie. Ce n'est qu'à sa mort, que Stray Cat, fusionnant l'esprit de Erba Gatta avec une plante révéla son pouvoir. En fait, Stray Cat permet, via la photosynthèse, de produire une grande quantité d'air, qui est ensuite réutilisée comme projectile, en condensant cet air en balle. Du coup, la plante-chat peut tirer des projectiles invisibles, capable de déchirer sans problème les tissus humains, ce qui en fait une arme anti-personnelle redoutable. De plus, en réorganisant le dioxygène présent dans l'air, Stray Cat permet d'influencer sur la densité de l'air environnant, permettant à la plante-chat de se créer un bouclier d'air, quasi indestructible tout autour d'elle.

Super Fly 

Manieur : Imposteur (Kanedaichi Toyohira)

E / E / N/A / A / E / E

Un Stand tangible et absolument non manipulable, même son porteur ne peut le contrôler (il prétend que sa mort n'entrainera d'ailleurs pas la destruction du Stand). En fait, Super Fly ressemble à un pylône électrique, dans lequel Kanedaichi est coincé, en effet, une personne doit fournir de l'énergie au pylône et une personne seulement. Kanedaichi ne vit donc que pour sortir de ce pylône et n'attend que la moindre occasion pour attirer quelqu'un dedans, ce qui lui permettra de sortir. Super Fly est indestructible, il est capable de se régénérer et de renvoyer telle quelle (avec un petit décalage temporel), n'importe quelle attaque. Kanedaichi a parfaitement maitrisé ce système de ricochet et maintenant, il est capable de l'utiliser à son avantage, en attaquant le pylône et en esquivant la riposte, il peut diriger des attaques indirectes.

Enigma 

Manieur : Terunosuke Miyamoto

E / E / C / A / C / C

Enigma est capable de piéger ce qu'il veut dans un bout de papier. Cela marche pour tout ce qui est non-vivant sans contrainte, en revanche, pour les êtres vivants, il faut au préalable que Miyamoto repère son « signe de peur ». En effet, sous l'effet de la peur, chacun réagit différemment (mordille sa lèvre, cligne des yeux, etc.), si Miyamoto trouve le signe propre à un individu, Enigma peut utiliser cette peur pour complètement paralyser son adversaire et l'enfermer dans un bout de papier (une fois enfermée, la victime est impuissante cela va de soi). Enigma peut contenir dans ses bouts de papier de très gros objets, tels des voitures ou des imprimantes, néanmoins, son point faible est assez évident : pour briser l'enfermement, il suffit d'ouvrir le bout de papier et ça, n'importe qui peut le faire.

Cheap Trick 

Manieurs : Masazo Kinoto, Rohan Kishibe

E / E / E / A / E / E

Ce Stand incontrôlable s'accroche au dos de son manieur et ensuite il cherchera sans cesse à ce que quelqu'un d'autre le voie (ou au moins, voie le dos du manieur). Si cela se produit, Cheap Trick s'accroche à celui qui l'a vu (ou qui a vu le dos du porteur), mais pas sans arracher le dos de son précédent porteur. Cheap Trick est quasi invincible car s'il s'accroche à quelqu'un, il devient son Stand (du coup, si le nouveau porteur tente de l'attaquer, il se blesse lui-même). Le seul pouvoir de Cheap Trick est comme il l'avoue de savoir parler, de sorte qu'il peut prononcer des choses, en faisant croire que c'est son porteur qui les a dites pour pousser quelqu'un à le voir, Cheap Trick peut également parler aux animaux et s'accrocher sur eux (cela ne marche apparemment que sur les animaux suffisamment gros, et ne marche pas par exemple sur les insectes). Lorsque Cheap Trick se sépare de quelqu'un, il lui aspire ses forces, le rapetissant à une taille de poupée (dans le même principe que les tètes réduites jivaros).

JoJo's Bizarre Adventure

en:JoJo's Bizarre Adventure#Stand powers